Aulacidea är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1897. Aulacidea ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallsteklar
Aulacidea